Tylko ciebie chcę – powieść Federica Moccii
 Tylko ciebie chcę – hiszpański film z 2012, ekranizacja powieści